Хотино — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Хотино — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Хотино — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Хотино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Хотино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

Озеро 
 Хотино — озеро в Лепельском районе Витебской области Белоруссии, в бассейне реки Улла.

См. также 
 Верхнее Хотино
 Нижнее Хотино
 Хотинское
 Хотин (значения)